Palatka (Rusland), een plaats in Rusland.
 Palatka (Florida), een stad in de Amerikaanse staat Florida.

Zie ook
 East Palatka, een plaats in de Amerikaanse staat Florida.